15-й чемпіонат СРСР з хокею із шайбою проходив з 1 листопада 1960 по 30 березня 1961. У змаганні брали участь дев'ятнадцять команд. Переможцем став клуб ЦСКА. Найкращий снайпер — Юрій Парамошкін (23 закинутих шайб).

Попередній етап

Група А 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Група Б

Фінальний раунд

1-6 місця

7-12 місця

13-19 місця

Склад чемпіонів 
ЦСКА: воротарі — Юрій Овчуков, Микола Пучков; захисники — Юрій Баулін, Володимир Брежнєв, Віктор Кузькін, Микола Морозов, Генріх Сидоренков, Микола Сологубов, Іван Трегубов; нападники — Веніамін Александров, Олександр Альметов, Володимир Брунов, Володимир Васильєв, Леонід Волков, Віктор Глаголєв, Ігор Деконський, Володимир Кисельов, Юрій Копилов, Костянтин Локтєв, Юрій Пантюхов, Юрій Сенюшкін. Тренер — Олександр Виноградов.

Бомбардири 
Найбільшу кількість шайб закинули:
  («Електросталь») —  23
  («Хімік»)
 Олег Короленко («Металірг» Новокузнецьк)
 Олександр Альметов (ЦСКА), Борис Майоров («Спартак»), Георгій Юдін («Кіровець» Ленінград) — по 20.

Джерела 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1960/61 на сайті Hockeyarchives.ru 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1960/61 на сайті hockeystars.ru 
 Архів змагань 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 

Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою
СРСР
СРСР